«Сэбэта Сити» () — эфиопский футбольный клуб из Сэбэты, в настоящее время играющий в Премьер-лиге Эфиопии.

История 
Клуб основан в 2005 году в Сэбэте под названием «Сэбэта Кенема». До сезона 2010/2011 выступал в Премьер-лиге, но в результате неудачно проведённого сезона был понижен в классе. Клуб вернулся в Премьер-лигу в 2019 году после победы в своей группе. В декабре 2019 года клуб подписал четырёхлетнее спонсорское соглашение на сумму 18 млн быров в год с пивоварней Meta Abo.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Руководство 
  Алемайеху Мендайе — директор
  Обса Легезе — президент
  Абрахам Мебрату — тренер

Примечания 

Футбольные клубы Эфиопии